Lawrencega är ett släkte av spindeldjur. Lawrencega ingår i familjen Melanoblossiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Lawrencega